Женская национальная сборная Великобритании по волейболу () — с 2008 года представляет Великобританию на международных соревнованиях по волейболу. Управляющей организацией выступает ассоциация British Volleyball.

История 
В 2006 году по соглашению Международной федерации волейбола (ФИВБ) с ассоциацией British Volleyball и национальными ассоциациями составных частей Великобритании было принято решение о формировании единых мужской и женской британских сборных для подготовки и участия в лондонской Олимпиаде-2012.

В июне 2006 прошли первые тренировочные сборы объединённой женской национальной команды Великобритании, в которую вошли лучшие волейболистки Англии и Шотландии, причём на 80 % состав британской сборной состоял из англичанок. В конце года вновь созданная сборная провела свои первые матчи против команд из Скандинавии.

В апреле 2007 года главным тренером сборной Великобритании назначен Л.Савула, в прошлом возглавлявший национальные команды Канады, Швейцарии и Австралии. Под его руководством британские волейболистки летом того же года нанесли визит в Россию, где провели ряд тренировок на базе спортивного клуба «Луч», а затем приняли участие в розыгрыше Кубка президента Казахстана и заняли в нём 3-е место.

В официальных международных соревнованиях женская волейбольная сборная Великобритании дебютировала в мае 2008 года в отборочном турнире чемпионата Европы-2009. В стыковых матчах за выход в групповой раунд британки встретились со сборной Албании. Первый матч, прошедший 8 мая в Шеффилде закончился победой британских волейболисток 3:1, но в ответном поединке через три дня в Албании команда Великобритании уступила 0:3 и выбыла из соревнований.

В марте 2009 новым наставником сборной назначена Одри Купер, ранее работавшая главным тренером сборной Англии. В том же и последующем годах британская национальная команда приняла участие в розыгрышах Евролиги и отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы, но добиться в этих соревнованиях какого либо положительного результата ей не удалось, что не удивительно, учитывая в целом не слишком высокий класс волейболисток, входящих в её состав, а также низкий уровень развития волейбола в стране.

В волейбольном турнире лондонской Олимпиады 2012 года сборная Великобритании, в составе которой из 12 волейболисток было 10 представительниц Англии и две — Шотландии, одержала одну победу (над сборной Алжира со счётом 3:2), а в остальных четырёх матчах предварительного раунда ничего не смогла противопоставить соперникам, проиграв с одинаковым счётом 0:3 сборным России, Италии, Доминиканской Республики и Японии.

Последним (по состоянию на 2016 год) официальным турниром для женской сборной Великобритании была квалификация чемпионата Европы 2013, в которой в своей группе в сентябре 2012 года британки дважды победили Португалию и по два раза проиграли Хорватии и Румынии и, заняв 3-е место, выбыли из дальнейшей борьбы за путёвку на европейское первенство.

На международной арене сборная Великобритании заменила ни разу после 2005 года не принимавшую участие в соревнованиях сборную Англии, волейболистки которой в подавляющем большинстве и формировали состав британской команды. А вот сборная Шотландии продолжала функционировать и после 2006 года. Представительницы же Северной Ирландии и Уэльса к выступлениям за национальную команду Великобритании не привлекались.

Результаты выступлений и составы

Олимпийские игры 
 2008 — не участвовала
 2012 — 9—10-е место
 2016 — не участвовала

 2012: Саванна Лиф, Люси Уикс, Рэчел Лэйбурн, Дженнифер Тейлор, Мария Бертелли, Рэчел Брэгг, Джоанн Морган, Линн Битти, Элизабет Рейд, Джанин Сэнделл, Грэйс Картер, Кьяра Мичел. Тренер — Одри Купер.

Чемпионаты мира 
 2010 — не квалифицировалась
 2014 — не участвовала
 2018 — не участвовала
 2022 — не участвовала

 2010 (квалификация): Люси Уикс, Никола Осборн, Рэчел Лэйбурн, Пола Скотт, Мария Бертелли, Рэчел Брэгг, Джоанн Морган, Линн Битти, Стэси О’Коннор, Джанин Сэнделл, Грэйс Картер. Тренер — Лорн Савула.

Чемпионаты Европы 
 2009 — не квалифицировалась
 2011 — не квалифицировалась
 2013 — не квалифицировалась
 2015 — не участвовала
 2017 — не участвовала
 2019 — не участвовала
 2021 — не участвовала

Евролига 
 2009 — 7—8-е место
 2010 — 7—8-е место
 2011 — не участвовала
 2012 — не участвовала
 2013 — не участвовала
 2014 — не участвовала
 2015 — не участвовала
 2016 — не участвовала
 2017 — не участвовала
 2018 — не участвовала
 2019 — не участвовала
 2021 — не участвовала

Состав 
Сборная Великобритании в соревнованиях 2012 года (Олимпийские игры, отборочный турнир чемпионата Европы 2013)

 Главный тренер — Одри Купер.
 Тренер — Дэйв Гудчайлд.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Англии по волейболу
 Женская сборная Шотландии по волейболу

Ссылки 
 Сайт ассоциации British Volleyball
 Сайт женской сборной Великобритании
 Сборная Великобритании на сайте ФИВБ
 Сборная Великобритании на сайте British Volleyball

Волейбол в Великобритании
Волейбол
Женские волейбольные сборные